Aquamarin (von lateinisch aqua marina „Meerwasser“) ist:

 ein Mineral, siehe Aquamarin
 eine Farbe, siehe Aquamarin (Farbe)
 den Aquamarin-Regenbogenfisch
 einen Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins, siehe Aquamarine (Krater)
 einen US-amerikanischen Fantasyfilm aus dem Jahr 2006, siehe Aquamarin – Die vernixte erste Liebe
 ein Kreuzfahrtschiff, siehe Aquamarine (Schiff)
 eine Freibadanlage in Wasserburg am Bodensee, siehe Aquamarin (Bad)
 ein esoterischer Verlag in Grafing bei München, siehe Aquamarin Verlag
 ein Jugendroman von Andreas Eschbach, siehe Aquamarin (Roman)